Кира може да се односи на:

 Кира, име
 Кира (град)
 Кира (притока Вјаде)